Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на јубиларном 10. Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржано је 12. и 14. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену 2003. у Паризу бранила је Мирела Мањани из Грчке.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичарки из 23 земље.

 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)

Рекорди

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у бацању копља пре првенства (6. август 2005), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2005.

Сатница 

{| class="wikitable"
! Датум 
! Време
! Коло
|-
| 12. август 2005. || <b>13:20 || <b> Квалификације|-style=background:lemonchiffon
| 14. август 2005. || <b>19:25 || <b> Финале
|}
Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 12. августа 2019. године. Норма за улазак у финале је износила 60,50 м (КВ), Норму је испунило 8 такмичарки, а осталих 4 у финале се пласирало на основу постигнутог резултата (кв''') ,,

Почетак такмичења: Група А у 13:20, група Б у 14:40 по локалном времену.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 14. августа 2005. године у 19:25 по локалном времену.,,

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — бацање копља

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2005. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању копља на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном